Peter Brown (acteur), een Amerikaans acteur
 Peter Brown (antropoloog), de ontdekker van Homo floriensis
 Peter Brown (coureur), een Brits zijspancoureur
 Peter Brown (co-CEO), Renaissance Technologies
 Peter Brown (historicus), een Iers historicus
 Peter Brown (illustrator), een Engels illustrator en natuuronderzoeker
 Peter Brown (illustrator en schrijver) (1979), een Amerikaanse auteur en illustrator van kinderboeken
 Peter Brown (Mayflower Compact), ondertekenaar
 Peter Browne, een Iers musicus